Відомі носії:

 Ян Скарбек — дідич Саранчуків, фундатор костелу в Старому Литвинові
 Ян Скарбек — львівський латинський архієпископ

Скарбки